Il Divo — дебютный альбом группы Il Divo, созданной британским продюсером Саймоном Коуэллом в 2004 году. Альбом был выпущен 1 ноября 2004 года в Великобритании (лейбл — Syco Music) и 19 апреля 2005 — в США (лейбл — Columbia Records). Альбом содержит три песни, исполненные на английском языке, шесть на итальянском и три на испанском. Американское издание также содержало бонус-трек. Всего было продано свыше 5 млн копий во всём мире. Продюсер — Стив Мак.

Синглы 
Перед релизом альбома было выпущено два сингла — «Un-Break My Heart» (2004) и Mama (2005 — перед релизом в США). Первый является кавер-версией песни, впервые исполненной R'n'B-певицей Тони Брэкстон в 1996 году. Сингл стал одним из самых успешных среди записанных группой. В отличие от оригинала, Il Divo исполнили песню не на английском, а на испанском языке.

Второй сингл был издан сразу на CD и DVD, а впоследствии включён в состав альбома Live At The Greek Theatre. Авторы сингла — Quiz & Larossi — написали ещё целый ряд песен для группы: «Sei parte ormai di me», «Isabel», «Si tu me amas», «Esisti dentro me», «Una Noche» и др. Песня была переведена на целый ряд языков, включая итальянский и африкаанс.

Список композиций

Места в чартах

Примечания 

Дебютные альбомы 2004 года
Альбомы Columbia Records
Альбомы Syco Music
Альбомы Il Divo
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums